La Haciendita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Haciendita, Nuevo León, 
 La Haciendita del Espíritu Santo, ort, Durango, Ocampo, 
 La Haciendita, Salamanca, 
 La Haciendita, Tenango del Valle, 
 La Haciendita, Chilpancingo de los Bravo, 
 La Haciendita, Ocuilan, 
 La Haciendita, Dolores Hidalgo, 
 La Haciendita, Ayutla de los Libres, 
 La Haciendita, Querétaro Arteaga, Huimilpan, 
 La Haciendita, Guanajuato kommun, 
 La Haciendita, Zacatecas, General Pánfilo Natera, 
 La Haciendita, Chiapas, Chiapa de Corzo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar